Киттитэс ():

 Киттитас — округ штата Вашингтон, США.
 Киттитас — город в штате Вашингтон, США.